Эрчети́н () — турецкая фамилия. Известные носители:
 Эрчетин, Айкут (род. 1985) — турецкий футболист.
 Эрчетин, Джандан (род. 1960) — турецкая поп-певица.